Die World-Curling-Rangliste wurde von der World Curling Federation (WCF) 2006 erstellt, um den Erfolg der einzelnen Curling-Nationen besser vergleichen zu können. Als Grundlage zur Berechnung des Punktestands dienen Meisterschaften, die von der WCF veranstaltet werden, dazu zählen die Olympischen Winterspiele, Curling-Weltmeisterschaften und die Curling-Pazifikmeisterschaften. Der Schweizer Patrick Hürlimann ein ehemaliger Curler entwickelte das Punktesystem zur Ermittlung der Curling-Weltrangliste.

Ranglisten

Weblinks 
 worldcurling.org

Einzelnachweise 

Weltrangliste
Wikipedia:Liste
Liste (Curling)